Regulus, az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga
 Regulus a madarak közé tartozó rendszertani nem
hasonló néven
 Regulus Black, Harry Potter és a félvér herceg kitalált szereplője